ETG steht für:

 Bund Evangelischer Täufergemeinden, eine evangelische Freikirche
 Eigentümergemeinschaft in Österreich, siehe Wohnungseigentumsgesetz 2002 #Eigentümergemeinschaft
 Enztal-Gymnasium Bad Wildbad
Energietechnische Gesellschaft im VDE
 Especialidad Tradicional Garantizada, siehe Garantiert traditionelle Spezialität #Bezeichnung in anderen Sprachen
 EtherCAT Technology Group, siehe EtherCAT #Nutzerorganisation: EtherCAT Technology Group

EtG steht für:
 Ethylglucuronid, empfindlicher Kurzzeitmarker für Alkoholkonsum

Abkürzung